Rakowski – herb szlachecki
 Rakowski (miasto w Bułgarii)
 Rakowski – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Rakowski – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
osoby o nazwisku Rakowski:
 Adam Rakowski – szambelan królewski
 Adrian Rakowski (ur. 1990) – piłkarz
 Ambroży Rakowski – szambelan królewski
 Andrzej Rakowski (ur. 1931) – muzykolog
 Bronisław Rakowski (1895-1950) – generał
 Chrystian Rakowski (1873-1941) – działacz komunistyczny
 Georgi Rakowski- bułgarski poeta i działacz rewolucyjny
 Gustaw Rakowski (ujednoznacznienie)
 Jakub Rakowski (ur. 1750) – poseł
 Jan Rakowski (zm. ok. 1659) – biskup chełmiński
 Jan Michał Rakowski (1859-1939) – pisarz, dziennikarz, działacz społeczny
 Jan Nepomucen Rakowski (1898-1962) – altowiolista
 Jerzy Rakowski (zm. 1915) – żołnierz
 Jerzy Rakowski (ur. 1932) – generał
 Kazimierz Rakowski (1874-1952) – polityk
 Leszek Rakowski (ur. 1972) – basista
 Ludwik Rakowski (ur. 1975) – polityk
 Marek Rakowski (1890-1982) – krytyk literacki
 Marek Rakowski (ur. 1962) – polski duchowny adwentystyczny
 Mécislas De Rakowski (1882-1947) – malarz
 Mieczysław Rakowski (1926-2008) – dziennikarz, polityk
 Rafał Rakowski – rotmistrz
 Walenty Rakowski (ur. 1902) – kapitan